Amerikai Egyesült Államok
 White (Dél-Dakota)
 White (Georgia)
 White (Missouri)
 White (Washington)
 White megye (egyértelműsítő lap)

Zene
 White, együttes
 White, Angela Aki-album
 White, Show-Ya-album
 White, Superfly-album
 White, CNBLUE-dal
 White, KAT-TUN-dal

Egyéb
 White, családnév
 White, Ted Dekker regénye